Carmide – filosofo greco
Carmide – dialogo platonico
Carmide (zio di Platone)